Рклицкий — фамилия; имеет женскую форму Рклицкая.

 Рклицкий, Георгий Михайлович (1876—1905) — лейтенант русского флота.
 Рклицкий, Иван Васильевич (1805—1861) — российский профессор-хирург.
 Рклицкий, Леонтий Леонтьевич (1815—1857) — российский врач.
 Никон (Рклицкий) (1892—1976) — епископ Русской православной церкви заграницей; архиепископ Вашингтонский и Флоридский (с 1960).